Га́йос, точніше Ґа́йос () — польське прізвище. Може походити від: а) іменника gaj (священний гай, лісок, діброва, хащі, зелене галуззя, дерево); б) дієслова gaić (засаджувати ліс, озеленювати, клечати, брати деревину в лісі, переоцінювати, високо цінувати).

Персоналії 
 Мацей Гайос (* 1991) — польський футболіст, півзахисник.
 Януш Гайос (* 1939) — польський актор театру і кіно.

Примітки